Bozatsu est un personnage du manga et anime Gensômaden Saiyuki. En tant que déesse, elle n'a pas d'histoire et semble avoir toujours regardé les autres vivre depuis le lac de son jardin.

Son vrai nom est Avalokiteshvara, et elle apparait dans le vingt cinquième Sûtra du lotus, l'un des plus importants livres du Mahāyāna, ce qui nous laisse supposer que c'est cette branche de la religion bouddhiste dont il est question dans Saiyuki.

Relations avec les autres personnages 

 Avec Konzen : Bozatsu est la tante de Konzen Doji, avec qui elle adore taquiner (jusqu'à lui donner la garde de Goku). 
 Avec Goku : Elle n'a pas beaucoup d'attache avec lui. On sait juste qu'elle lui a effacé la mémoire et la fait emprisonner au mont Gogyo sur ordre de l'empereur.
 Avec Nataku : Les relations entre eux deux sont mystérieuses. Nous ne savons pas pourquoi Nataku se retrouve dans son jardin... 
 Avec Jiroshin : Il semble être un ami proche, il la suit partout où elle va et l'occupe pas mal au Mahjong. 
 Avec le Groupe à Sanzo : Elle s'amuse à regarder nos aventuriers depuis son jardin et les aideras quelques fois, elle leur criera aussi dessus (surtout Goku et Gojyo. )
 
Sinon à part ça elle ne semble pas proche des autres personnes (surtout des dieux).

Liens externes 
 http://www.taiwanmag.net/2008/12/la-deesse-guanyin/
  

Personnage de Saiyuki